Redick est le nom de famille de
  (né en 1964), joueur de football américain
  (mort en 1805), homme politique américain
 Hazel Redick-Smith (née en 1926), joueuse de tennis sud-africaine
 Jonathan Clay « J. J. » Redick , joueur américain de basket-ball
  (1828 - 1906)
  (né en 1967), romancier

Articles connexes 
 
 
 La Redick Tower, bâtiment à Omaha, dans le Nebraska.

Homonymie de patronyme